gromada Nowosielce (powiat przeworski)
 gromada Nowosielce (powiat sanocki) (sanocki/krośnieński)